Sezon 1993/94 2. Fußball-Bundesligi - 20. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a pięć ostatnich drużyn spadało do nowej Regionalligi oraz awansowały do niej 3 drużyny z Amateur-Oberligi (po wygraniu swoich grup barażowych), tak że od następnego sezonu w 2. Bundeslidze grało już 18 drużyn.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1993/94 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 VfL Bochum, Bayer 05 Uerdingen i TSV 1860 Monachium awansowały do Bundesligi 1994/95.
 Rot-Weiss Essen, Tennis Borussia Berlin, Wuppertaler SV, FC Carl Zeiss Jena i Stuttgarter Kickers spadły do nowej Regionalligi 1994/95. 
 * Za nieprawidłowości finansowe DFB odebrał drużynie Rot-Weiss Essen licencję na grę w 2. Bundeslidze w sezonie 1993/94 oraz unieważnił wyniki jego 38 meczów (wszystkie jego mecze były oceniane tylko dla przeciwnika). Sportowy bilans Rot-Weiss Essen to: 29 uzyskanych punktów (9 zwycięstw, 11 remisów i 18 porażek) oraz 44:60 w bramkach, a z tym bilansem zająłby przedostatnie miejsce w tabeli 2. Fußball-Bundesligi.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa 1. 

 FSV Zwickau awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1994/95.
 BSV Brandenburg i Energie Cottbus zostały przeniesione do nowej Regionalligi 1994/95.

Grupa 2. 

 FSV Frankfurt awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1994/95.
 SSV Ulm 1846, Eintracht Trewir i Kickers Emden zostały przeniesione do nowej Regionalligi 1994/95.

Grupa 3. 

 Fortuna Düsseldorf awansowała do 2. Fußball-Bundesligi 1994/95.
 Eintracht Brunszwik, TuS Paderborn-Neuhaus i FC Augsburg zostały przeniesione do nowej Regionalligi 1994/95.

Zobacz też 
 Bundesliga 1993/94
 Amateur-Oberliga 1993/94

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1993 w Niemczech
1994 w Niemczech